Die China Open 2009 waren ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2008/09, das vom 30. März bis zum 5. April 2009 in Peking ausgetragen wurde. Hauptsponsor war zum ersten Mal die Bank of Beijing.

Titelverteidiger war der Weltranglistenerste Stephen Maguire, der aber gleich in der ersten Runde mit 0:5 gegen Dave Harold ausschied. Sieger wurde Peter Ebdon, der im Finale mit 10:8 gegen John Higgins gewann. Für den Engländer war es der erste Sieg in Peking und der achte Sieg seiner Karriere bei einem Weltranglistenturnier. Higgins verlor nach 2006 zum zweiten Mal das Finale bei diesem Turnier.

Preisgeld /Ranglistenpunkte 
Das Preisgeld stieg gegenüber dem Vorjahr um knapp 20.000 £.

Höchstes Vorrunden-Break: 500 £
Höchstes Finalrunden-Break: 2.000 £

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcardrunde wurden am 30. März ausgetragen. Es gab in diesem Jahr ein Wildcard-Spiel weniger als in den Vorjahren, dafür wurde als achtes Spiel noch ein Qualifikationsspiel mit Liang Wenbo aus der dritten Qualifikationsrunde nachgeholt.

Spielmodus für alle Spiele war Best of 9.

Finalrunde 
32 Spieler traten ab 31. März zum Hauptturnier an. Für die erste Runde wurden zwei Tage veranschlagt, jede weitere Runde fand jeweils an einem Tag statt.

Wie schon 2007 hatten es fünf Wildcard-Spieler ins Hauptturnier geschafft. Diesmal erreichten aber mit Tian Pengfei und Xiao Guodong zwei sogar das Achtelfinale. Größte Überraschung war das Erstrundenaus für den Weltranglistenersten und Titelverteidiger Stephen Maguire gegen Dave Harold, der anschließend gegen den späteren Turniersieger Peter Ebdon verlor. Ebenfalls überraschend war der Erfolg von Stuart Pettman: Der Weltranglisten-62. besiegte drei Top-16-Spieler und schaffte mit dem Halbfinaleinzug das beste Ergebnis seiner Karriere.

Finale 
Für Peter Ebdon war es das erste Finale bei diesem Turnier, für John Higgins inklusive des Vorgängerturniers China International (1999) das dritte. Nur beim 0:1 lag Ebdon einmal zurück und führte dann bereits 6:4. Higgins glich aber wieder aus und hielt die Partie bis zum 8:8 offen, bevor Ebdon zwei Framegewinne in Folge zur Entscheidung gelangen.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden bis auf zwei Spiele vom 21. bis 24. Januar 2009 in Prestatyn statt. Die Partie von Liang Wenbo gegen Robert Milkins in Runde 3 und die anschließende Partie von Milkins gegen Joe Swail fanden erst in Peking vor dem Hauptturnier statt.

Century-Breaks

Qualifikation

Hauptrunde

Quellen 

Snookerveranstaltung 2009
Billardturnier in Peking
2009